Paolo Bacilieri ist der Name folgender Personen: 

* Paolo Bacilieri (Sänger) (1925–1997), italienischer Sänger
 Paolo Bacilieri (Comiczeichner) (* 1965), italienischer Comiczeichner